

Codici 
 PEZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Penza (Russia)

Geografia
Pez – frazione del comune di Tre Ville, in provincia di Trento

Altro 
 Pez – rapper australiano
 Pez – marchio di un produttore austriaco di caramelle